Haploskupiny lidské mitochondriální DNA jsou haploskupiny definované na základě rozdílů v mitochondriální DNA. Tyto haploskupiny umožňují sledovat mateřskou linii od současné populace zpět až po nejstarší předky člověka včetně jejich šíření napříč kontinenty.

Známé haploskupiny a jejich kódová označení:
A,
B,
C,
CZ,
D,
E,
F,
G,
H,
HV,
I,
J,
pre-JT,
JT,
K,
L0,
L1,
L2,
L3,
L4,
L5,
L6,
L7,
M,
N,
P,
Q,
R,
R0,
S,
T,
U,
UK,
V,
W,
X,
Y, a
Z.

Žena, která představuje kmen stromu haploskupin, se označuje jako poslední společný předek v mateřské linii, popř. mitochondriální Eva.

Tabulkový přehled

Reference

Související články 
 Cambridžská referenční sekvence
 Haploskupiny chromozómu Y lidské DNA
 Genealogický test DNA
 Hypervariabilní oblast

Externí odkazy 
 

Populační genetika
Genetická genealogie